Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-1771), écrivain satirique allemand
 (1632-1701), conseiller allemand
 (1688-1731), prédicateur luthérien
 (1680-1735), juriste, père de Gottlieb Wilhelm Rabener